Amasia bezeichnet:

 in der antiken Geographie eine Stadt in Kleinasien, das heutige Amasya in der Türkei
 Amasia (Kontinent), einen in der Zukunft durch die Verschmelzung von Nordamerika und Asien entstehenden Superkontinent